Kateryna Volodymyrivna Bondarenko (, nascida em 8 de Agosto de 1986) é uma tenista ucraniana profissional e campeã de duplas no Aberto da Austrália de 2008.

É a irmã mais nova de Alyona Bondarenko e nasceu em Kryvy Rih, Ucrânia, então parte da União Soviética. Ela é destra e é profissional desde 2000.

WTA finais

Simples: 1 (1 título, 0 vice)

Duplas: 7 (3 títulos, 4 vices)

Naturais de Kryvy Rih
Tenistas olímpicos da Ucrânia
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012